El nombre de Elda puede hacer referencia a:
 Elda, un municipio español de la provincia de Alicante;
 Elda Prestigio, club de balonmano de la misma ciudad;
 Conurbación Elda-Petrel;
 Condado de Elda, título nobiliario español;
 Unión para el Progreso de Elda, partido político español;
 Elda, ópera prima de Alfredo Catalani estrenada en Torino en 1880;
 Elda Neyis Mosquera, exguerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia;
 Elda Mara Cárdenas Ruz, artista mexicana;
 Nombre que se da a los individuos de una raza de la fantasía creada por J. R. R. Tolkien, cuyo plural es Eldar;
 Acrónimo de European Lighting Designers' Association, al que se suele hacer referencia como ELDA+;
 Acrónimo de English Language Development Assessment.